Enrique III Julio de Borbón-Condé (29 de julio de 1643-1 de abril de 1709) fue el primer príncipe de sangre, además de Príncipe de Condé y par de Francia como Enrique III.

Biografía 
Nació siendo el primer hijo varón de Luis II de Borbón-Condé (Le Grand Condé) y de Claire-Clémence de Maillé-Brézé. Fue bautizado en la iglesia de Saint-Sulpice en París el 29 de julio de 1643, siendo su padrino de pila el Cardenal Mazarino. Volvió a Francia después de la firma del Tratado de los Pirineos y en 1663 recibió al rey de Polonia y gran duque de Lituania, Juan II Casimiro Vasa. Utilizó hasta la muerte de su padre el título de duque de Enghien y desde 1686 se tituló príncipe de Condé, siendo conocido por el título de "Monsieur le prince."

Fue educado en la carrera militar y el 2 de febrero de 1668 fue nombrado brigadier de caballería, mariscal de campo francés el 20 de abril de 1672 y teniente general el 3 de abril de 1673. Comenzó como segundo jefe de estado Mayor del ejército del Rhin. Nunca había tenido un mando real. Tanto el rey Luis XIV y Louvois no podían dar crédito a su talento militar y su valentía.

Tras la muerte de su padre, el Gran Condé, se instaló en el castillo de Chantilly. En 1688, por un inteligente juego de reclamaciones tuvo que regresar a Francia para aspirar a la enorme fortuna de la señorita de Guisa, la última de las princesas de la casa de Lorena-Guisa. 

Continuó la labor de su padre en Chantilly, pero, se ganó fama de iracundo, codicioso y brutal. Saint-Simon lo describe de la manera siguiente:

«Hijo desnaturalizado, padre cruel, marido terrible, maestro del odio, vecino malintencionado, sin amistad, sin amigos e incapaz de obtenerlos, celoso, sospechosos, preocupado, sin respiro, lleno de fuegos de artificios y paseos para descubrir y analizar a los demás, como siempre había sido».

Además padeció licantropía, mal que atribuyó a la herencia materna.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 11 de diciembre de 1663 en el Palacio de Louvre con la princesa Ana Enriqueta, hija del conde Eduardo del Palatinado, con la que tuvo diez hijos:

 María Teresa (1666-1732), Mademoiselle de Borbón, princesa de Conti por su matrimonio con Francisco Luis de Borbón, conocido como El Gran Conti.

 Enrique (1667-1670), duque de Borbón, murió en la infancia.

 Luis III (1668-1710), duque de Borbón, luego príncipe de Condé como sucesor de su padre.

 Ana (1670-1675), conocida como Mademoiselle d'Enghien, murió en la infancia.

 Enrique (1672-1675), conde de Clermont, murió en la infancia.

 Luis Enrique (1673-1677), conde de La Marche, murió en la infancia.

 Ana María (1675-1700), conocida como Mademoiselle d'Enghien, murió en la juventud.

 Luisa Benedicta (1676-1753), Mademoiselle de Charolais, duquesa de Maine por su matrimonio con Luis Augusto de Borbón, hijo ilegítimo de Luis XIV de Francia. 

 María Ana (1678-1718), Mademoiselle de Montmorency, duquesa de Vendôme por su matrimonio con Luis José de Borbón, bisnieto de Enrique IV de Francia.

 N (1679-1680), conocida como Mademoiselle de Clermont, murió en la infancia.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XVII
Nobles de Francia del siglo XVIII
Príncipes de Condé (casa de Borbón-Condé)
Príncipes de sangre
Nacidos en París
Enrique 03
Enrique 03
Enrique 03
Fallecidos en París